Арданион, Ардани — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Трикала.
 Арданион (Эврос) — село в общине Александруполис.